Harden je priimek več oseb:
 Maximilian Harden, nemški pisatelj (1861-1927)
 Arthur Harden, angleški kemik (1865-1940)